Den här artikeln innehåller alla trupper till Världsmästerskapet i fotboll 2010 som spelades i Sydafrika 11 juni till 11 juli.

De landslag som kvalificerade sig för slutspelet var tvungna att senast 11 maj 2010 (30 dagar innan turneringen började) ta ut en preliminär 30-mannatrupp. Denna preliminära trupp måste sedan ha minskats till 23 spelare, varav 3 målvakter, senast 1 juni 2010. Vid händelse av "allvarlig skada" kunde man kalla in en ersättare, dock inte senare än ett dygn före lagets första match.

Ålder och antal landskamper är korrekt per den 1 juni 2010. Med klubb menas den klubb som spelaren representerat säsongen 2009–2010.

Grupp A

Förbundskapten:  Carlos Alberto Parreira

Reserver:

Förbundskapten:  Javier Aguirre

Förbundskapten:  Óscar Tabárez

Förbundskapten:  Raymond Domenech

Grupp B

Förbundskapten:  Diego Maradona

Förbundskapten:  Lars Lagerbäck

1: Ersatte John Obi Mikel.

Förbundskapten:  Huh Jung-Moo

Förbundskapten:  Otto Rehhagel

Grupp C

Förbundskapten:  Fabio Capello

1: Ersatte Rio Ferdinand.

Förbundskapten:  Bob Bradley

Förbundskapten:  Rabah Saâdane

Förbundskapten:  Matjaž Kek

Grupp D

Förbundskapten:  Joachim Löw

Förbundskapten:  Pim Verbeek

1: Ersatte Brad Jones som återvände hem på grund av sjukdom i familjen.

Serbien 
Förbundskapten:  Radomir Antić

Förbundskapten:  Milovan Rajevac

Grupp E

Förbundskapten:  Bert van Marwijk

Förbundskapten:  Morten Olsen

Förbundskapten:  Takeshi Okada

Förbundskapten:  Paul Le Guen

Grupp F

Förbundskapten:  Marcello Lippi

Förbundskapten:  Gerardo Martino

Förbundskapten:  Ricki Herbert

Förbundskapten:  Vladimír Weiss

Grupp G

Förbundskapten:  Dunga

Förbundskapten:  Kim Jong-Hun

1: Kim Myong-Won, i vanliga fall en anfallare, registrerades som en av de tre målvakterna och kunde därmed inte användas som utespelare under slutspelet.

Förbundskapten:  Sven-Göran Eriksson

Förbundskapten:  Carlos Queiroz

1: Ersatte Nani.

Grupp H

Förbundskapten:  Vicente del Bosque

Förbundskapten:  Ottmar Hitzfeld

Förbundskapten:  Reinaldo Rueda

Förbundskapten:  Marcelo Bielsa

Statistik

Klubbars representation

Källor 
 "List of players". Fifa.com. 4 juni 2010. Läst 5 juni 2010.

Fotnoter 

Världsmästerskapet i fotboll 2010
2010